Slovenija na Poletih olimpijskih igrah 1996, ki so potekale v Atlanti, ZDA. To je bil drugi nastop na Poletih olimpijskih igrah za Slovenijo, ki jo je zastopalo sedemintrideset športnikov v osmih športnih. Na otvoritveni slovesnosti je bila zastavonoša Brigita Bukovec. Slovenski športniki so osvojili dve bronasti medalji, Brigita Bukovec v atletiki in Andraž Vehovar v kanuju na divjih vodah.

Medalje

Srebrne medalje
 Brigita Bukovec — Atletika, ženske na 100 m z ovirami
 Andraž Vehovar — Kanu na divjih voda, moški K1 slalom posamično

Sodelujoči

Zunanje povezave
 sports-reference.com 

1996
Poletne olimpijske igre 1996